Die Lynda Carter/Maybelline Classic 1985 waren ein Tennisturnier der Damen in Fort Lauderdale. Das Hartplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 30. September bis 3. Oktober 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Fort Lauderdale